Majumdar (auch Mazumdar, Majumder u. a.; Bengalisch: ) ist ein bengalischer Familienname folgender Personen:

 Binoy Majumdar (1934–2006), bengalischer Dichter
 Charu Majumdar (1918–1972), indischer Kommunist und Revolutionär
 Dakshinaranjan Mitra Majumdar (1877–1957), bengalischer Autor von Märchen und Kinderliteratur
 Dhirendra Nath Majumdar (1903–1960), indischer Anthropologe
 Jaideep Mazumdar, indischer Diplomat
 Kiran Mazumdar-Shaw (* 1953), indische Unternehmerin und reichste Frau Indiens
 Lila Majumdar (1908–2007), bengalische Schriftstellerin
 Mira Mazumdar (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Mohitolal Majumdar (1888–1952), bengalischer Autor
 Nagendra Majumdar (* 1894), indischer Filmregisseur
 Phani Majumdar (1911–1994), indischer Filmregisseur
 Ramesh Chandra Majumdar (1888–1980), Historiker
 Ronu Majumdar (* 1965), indischer Flötist
 Rupak Majumdar, indisch-amerikanischer Informatiker, Direktor am MPI für Softwaresysteme
 Sakti Mazumdar (1931–2021), indischer Boxer
 Samaresh Majumdar, indischer Autor
 Sudhir Ranjan Majumdar (1934–2009), indischer Politiker
 Sushil Majumdar (1906–1988), indischer Filmregisseur und Schauspieler
 Tarun Majumdar (1931–2022), indischer Filmregisseur
 Vina Mazumdar (1927–2013), indische Sozialwissenschaftlerin